Cimarron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cimarron Township (Gray County, Kansas)
 Cimarron Township (Meade County, Kansas)
 Cimarron Township (Morton County, Kansas)
 Cimarron Township (Blaine County, Oklahoma)
 Cimarron Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Cimarron Township (Lincoln County, Oklahoma)
 Cimarron Township (Logan County, Oklahoma)
 Cimarron Township (Major County, Oklahoma)
 Cimarron Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Cimarron Township (Payne County, Oklahoma)